Скоро савршена се може односити на:

 Скоро савршена, америчка серија у којој главну улогу тумачи Ненси Травис;
 Нико није савршен (назив на „РТС 1“) или Скоро савршена (назив на „Фокс лајфу“), америчка серија у којој главну улогу тумачи Сара Ру.